Charmet ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Charmet (1912–1945), katholischer französischer Priester
 Raymond Charmet  (1904–1973), französischer Maler und Kunstkritiker